Väster-Vallsjön ist der Name folgender Seen in Schweden:

 Väster-Vallsjön (Ångermanland) in der Gemeinde Sollefteå, Västernorrlands län
 Väster-Vallsjön (Lappland) in der Gemeinde Dorotea, Västerbottens län

Siehe auch:   
 Vallsjön   
 Öster-Vallsjön